Gringo
Ou ainda:

 O Gringo - Documentário sobre o ex-futebolista Dejan Petković
 Gringo (histórias em quadrinhos) - nome de dois personagens de quadrinhos de faroeste
 Raimundo Ferreira Lima - sindicalista conhecido como "Gringo"
 El chuncho, quién sabe? - filme italiano, lançado no Brasil como "Gringo"
 Gringo, o Último Matador, filme brasileiro

Veja também
MTV Gringa

Desambiguação